Sibalanga (Garoga), een plaats in Indonesië
Sibalanga (Adian Koting), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing